El término Mayapán puede referirse a:
 Mayapán, yacimiento arqueológico correspondiente a la cultura maya.
 Mayapán, uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, en México.
 Mayapán, localidad en Yucatán, México, cabecera del municipio de Mayapán.
 Liga de Mayapán, alianza de ciudades-estado mayas del periodo postclásico, realizada en la península de Yucatán.
 Mayapán (novela), novela de la escritora Argentina Díaz Lozano.